Westwater (West Water) steht für
 Westwater Canyon, Utah, USA
 Westwater Creek, Fluss in den USA
 West Water (Angus) Fluss in Schottland
 Little Westwater Ruin, Ruinenanlage der Anasazi 
 Sperone Westwater, Kunstgalerie in New York

 West Water Reservoir, Stausee in Schottland